Hans Berghäuser ist der Name folgender Personen:

* Hans Berghäuser (Politiker, I), deutscher Politiker (CDU), MdL Sachsen-Anhalt 
 Hans Berghäuser (Politiker, 1919) (1919–2012), deutscher Politiker (SPD), MdL Hessen